Савіньї́-сюр-Клері́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на південний схід від Парижа, 170 км на північний захід від Діжона, 50 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 146 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 330,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Савіньї-сюр-Клері на сайті французького Національного інституту географії
 Савіньї-сюр-Клері на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Савіньї-сюр-Клері на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Савіньї-сюр-Клері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Савіньї-сюр-Клері на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна